Știubei se poate referi la:

Știubei, Buzău
Știubei, Dolj
Știubei, denumire regională pentru stup
Știubei Dimitrie, pictor, ilustrator, machetator de mărci poștale și comandor român al Marinei Militare Regale Române sub regele Carol al II-lea.

Vezi și 
 Știubieni
 Știubeieni